«Цессна-120» () — сверхлёгкий многоцелевой одномоторный поршневой самолёт, двухместный моноплан с закрытой кабиной. Опытный образец совершил первый полёт 28 июня 1945 года. Самолёт был цельнометаллический, за исключением полотняной обшивки крыла; шасси состояло из неубирающегося хвостового колеса и бесподкосных главных стоек из пружинной стали. Базовая модель 120 была дополнена моделью 140 «люкс», имевшей закрылки с ручным управлением, дополнительные иллюминаторы в кабине и единую электрическую систему. Модель 120 обеспечила надёжное финансовое положение компании Сессна в послевоенный период. В 1948 году компания Сессна представила модель 170 — немного увеличенную четырёхместную модификацию модели 120, оснащённую новым двигателем.

Разработка

Cessna 140

Cessna 140A

Cessna 120

Тактико-технические характеристики 

Данные из книги The Complete Guide to the Single-Engine Cessnas

См. также

Похожие самолёты 
Cessna 140
 Aeronca 11 Chief
 ERCO Ercoupe
 Luscombe 8
 Piper PA-18 Super Cub

Ссылки 

Самолёты Cessna
Самолёты общего назначения
Высокопланы